Schuylkill kan avse: 

 Schuylkillfloden – en flod i Pennsylvania, USA
 Schuylkill Haven, Pennsylvania – ett borough i Schuylkill County